Knut (-{Knut}- ili -{Kanute}-) je skandinavsko ime, anglicizirano -{Canute}-. Potiče od nordijskog -{Knútr}- što znači čvor; ostali oblici uključuju -{Cnut}- i -{Knud}-. Ovo ime nosilo je nekoliko srednjovekovnih kraljeva Danske, od kojih su dvojica vladala Engleskom tokom -{XI}- veka. Najpoznatiji:

 Knut Veliki (995-1035), kralj Engleske, Danske i Norveške
 Hartaknut (1018-1042), kralj Danske i Engleske
 Knut -{IV}- od Danske (1043-1086), kralj Danske i mučenik
 Knut -{V}- od Danske (?-1157)
 Knut -{VI}- od Danske (1163-1202)
 Knud, princ naslednik od Danske (1900-1976), mlađi sin kralja Kristijana -{X}-

To je i ime dva srednjovekovna kralja Švedske:
 Knut -{I}- od Švedske (c. 1150-1195)
 Knut -{II}- od Švedske (?-1234)

Ostale ličnosti po imenu Knut:
 Donald Knut, programer i matematičar, tvorac Knutove notacije
 -{Кнут Лавард}-, danski princ i svetac
 Knut Hamsun norveški pisac.
 -{Knud Rasmussen}- istraživač i antropolog.
 -{Knut Reinhardt}- nemački fudbaler.
 -{Knute Rockne}- igrač američkog fudbala i trener.
 -{Knut Schmidt-Nielsen}- američki biolog norveškog porekla.
 Vidi i prezime Knudsen

Životinje:
 Knut je ime polarnog medveda iz Berlinskog zoološkog vrta koji je 2007. privukao pažnju svetske javnosti.

Ostalo:
 -{Knut}- je ime švajcarskog post-hardkor benda.

Imena